Grammata Ki Afieroseis (gr. Γράμματα Κι Αφιερώσεις), är ett album av den grekiske artisten Triantafillos. Albumet släpptes år 1998.

Låtlista
 Grammata Ki Afieroseis - Γράμματα κι Αφιερώσεις
 Monaxos - Μοναχός
 Afto Mou Eleipe - Αυτό Μου Ελειπε
 An Peraseis Tin Porta - Αν Περάσεις Την Πόρτα
 Entelos Tihaia - Εντελώς Τυχαία
 Stin Prosefhi Sou - Στην Προσευχή Σου
 Den Einai Porta I Psihi - Δεν Είναι Πόρτα Η Ψυχή
 Opos Thes - Οπως Θές
 Eftihia - Ευτυχία
 Oso Kai Na Thelo - Οσο Και Να Θέλω
 Aganaktisa - Αγανάκτισα
 Den Xero Ti Thelo - Δεν Ξέρω Τι Θέλω
 Ponese Me - Πόνεσέ Με
 Ki Ego To Xero Ki Esi To Xereis - Κι Εγώ Το Ξέρω Κι Εσύ Το Ξέρεις
 Stenoxoriesai - Σταναχωριέσαι

Grekiska musikalbum
Musikalbum 1997